Куйсак — топоним в России:

 Куйсак — река правый приток реки Зингейка, по Челябинской области.
 Куйсак — посёлок в Агаповском районе Челябинской области, упразднён в 1981 г.